

Persone
 Arnaud Génin (1989) – giocatore di badminton francese
 François Génin (1803-1853) – giornalista e filologo francese
 Lucien Génin (1894-1953) – pittore francese
 Paul Génin (1832-1903) – flautista francese
 René Génin (1890-1967) – attore francese
 Robert Genin (1884-1921) – artista, pittore e illustratore russo

Altro
 Genin – rango inferiore dei ninja